

Sigle 
Assemblea Costituente – Assemblea presente in Italia dopo le elezioni del 1946
 Axiom of Choice – Assioma della scelta
 a.C. e AC – avanti Cristo
 a.c. – Anno Corrente
 a.c. – assegno circolare
 ac – acro
 AC – Alternating Current (Corrente Alternata)
 AC – acronimo di adult contemporary, stile musicale e format radiofonico

Alfabeti 
Ác – runa dell'alfabeto Fuþorc

Chimica 
 Ac – simbolo chimico dell'attinio
 Ac – simbolo per un gruppo acetato

Codici internazionali 
 .ac – dominio di primo livello per l'isola di Ascensione
 AC – Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) per station wagon
 AC – Codice vettore IATA di Air Canada
 AC – Codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Isola di Ascensione
 AC – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Acre (Brasile)

Biochimica 
 AC – Sigla per adenilato ciclasi

Aziende 
AC Cars – marca di automobili
ACDelco Spark Plug – azienda produttrice di candele d'accensione

Etichettatura tessile 
 AC – sigla della denominazione di Acetato

Giochi 
 Ace Combat – serie di videogiochi sviluppata da Namco
 Animal Crossing – serie di videogiochi sviluppata da Nintendo
 Assassin's Creed – serie di videogiochi sviluppata dalla Ubisoft
 Assetto Corsa – videogioco sviluppato da Kunos Simulazioni
 Armored Core – Serie di videogiochi sviluppata da FromSoftware
 Astral Chain –  videogioco sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Nintendo

Industria e servizi 
 Alternating Current – corrente alternata
 Aria compressa
 Aria condizionata
 assicurata convenzionale – tipologia di spedizione postale
 Alta capacità – linea ferroviaria che permettere una superiore frequenza di passaggi di convogli

Musica 
 AC (musicista)
 AC – sigla della musica Adult Contemporary

Religione 
 Azione Cattolica
 Suore del Carmelo Apostolico

Spettacolo e sport 
 Associazione calcistica
 AC – soprannome dell'agente Phil Coulson nella serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D..

Altro 
 AC – Aciniform: abbreviazione per indicare il gruppo di fusuli della ghiandola della seta aciniforme posta sulle filiere dei ragni

Altri progetti